Ма́рушкин — русская фамилия. Известные носители:
 Марушкин, Борис Константинович (1921—1994) — специалист в области технологии нефтепереработки.
 Марушкин, Олег Павлович (1938—2020) — советский и российский художник.
 Марушкин, Семён Иванович (1919—1993) — советский борец.
 Марушкин, Сергей Михайлович (1915—?) — советский футболист.
 Марушкин, Юрий Фёдорович (1944—2015) — советский футболист; тренер